— архитектурный стиль главного здания (хондэна) синтоистских храмов в Японии, берущий своё название от святилища Касуга тайся в Наре. Был одним из самых распространённых в позднее средневековье, наряду с нагарэ-дзукури. Сегодня его можно встретить в небольших святилищах Нары и Киото.

Для этого стиля характерны двускатные щипцовые крыши, покрытые лемехом дерева хиноки. Вход расположен со стороны шипца и находится под отдельным козырьком . Большинство святилищ в этом стиле невелики и имеют лишь один пролёт, существует несколько святилищ с тремя пролётами. С торцов крыши расположены горизонтальные брёвна - кацуоги (), перекрещивающиеся стропила образуют характерную форму — тиги (). Столбы часто красят в характерный красный цвет (, сю), дощатые стены — в белый. Касуга-дзукури стал первым синтоистским стилем, где фронтон был декорирован. Вначале с конька свисала небольшая резная дощечка, позже фронтон стала закрывать деревянная стенка, покрытая сложной резьбой.

Древнейшие сохранившиеся храмы в этом стиле — Касуга-до и Хакусан-до в  в Наре.

Ссылки 

Архитектура Японии